Schachtmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin von Schachtmeyer, 1799 Chef des preußischen Füsilier-Bataillon Nr. 23 
 Hans von Schachtmeyer (General der Infanterie) (1816–1897), preußischer General der Infanterie
 Johann Heinrich von Schachtmeyer (1782–1847), preußischer Generalmajor
 Konstantin von Schachtmeyer (1826–1917), preußischer Generalmajor